Klassenzeichen steht für:

 Angabe der Genauigkeit von Messgeräten, siehe Genauigkeitsklasse
 Segelzeichen, Kennzeichnung eines Segelschiffstyps
 Kurzbezeichnung der Schiffsklasse, die einem See- oder Binnenschiff durch eine Klassifizierungsgesellschaft zugewiesen wurde